Offenbach pode referir-se a:

 Offenbach am Main - cidade no estado alemão de Hessen.
 Offenbach - distrito do estado alemão de Hessen.
 Offenbach an der Queich - município alemão do distrito de Südliche Weinstraße.
 Jacques Offenbach - compositor alemão.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos